Ива́новский госуда́рственный политехни́ческий университе́т — высшее учебное заведение, расположенное в Иванове.

История 
Основан в 1981 году как Ивановский инженерно-строительный институт. В 1995 году институт был преобразован в Ивановскую государственную архитектурно-строительную академию, а в 2005 году академия получила статус университета. В 2012 году путём слияния с Ивановской государственной текстильной академией образован Ивановский государственный политехнический университет.

Факультеты 
 Факультет архитектуры и дизайна
 Инженерно-строительный факультет
 Факультет инженерных сетей
 Автомобильно-дорожный факультет
 Факультет экономики и управления
 Факультет заочного обучения
 Факультет коммерческой подготовки и повышения квалификации специалистов
 Факультет по работе с иностранными студентами

Центры 
 Центр новых информационных технологий
 Центр содействия трудоустройству выпускников
 Учебно-методический центр довузовской подготовки

При университете ИГАСУ работал профессиональный лицей.

См. также 
 Иваново
 Текстильный институт Ивановского государственного политехнического университета

Примечания

Литература 
 Егоров А. Д. История высшего строительного образования в Ивановской области: ИВПИ — ИИСИ — ИГАСА — ИГАСУ // Строительные материалы. — 2006. — № 9. — С. 4-6
 Ивановская государственная архитектурно-строительная академия (к юбилею вуза) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Иван. гос. архитектур.-строит. акад.»; сост. А. Д. Егоров, С. В. Фёдоров, Р. М. Алоян. — Иваново: Ивановская государственная архитектурурно-строительная академия, 2005. — 238 с. ISBN 5-88015-194-8

Ссылки 
 Официальный сайт Ивановского государственного политехнического университета

 
Университеты Иванова
Архитектурно-строительные вузы России